Амвросианская базилика (итал. Basilica di Sant’Ambrogio, Сант-Амброджо; ломб. Basilica de Sant Ambroeus) — базилика в Милане, построенная на месте захоронения раннехристианских мучеников. Современное здание построено в 1080—1128 годах.
В базилике находятся мощи святителя Амвросия Медиоланского, основателя первой базилики на этом месте, и мощи мучеников Гервасия и Протасия, обретенные Амвросием.

История 
Первоначальная базилика на этом месте построена по указанию святителя Амвросия Медиоланского между 379—386 годами.
Здесь были обнаружены захоронения раннехристианских мучеников, поэтому она первоначально называлась базиликой мучеников (Basilica Martyrum). В базилике были положены мощи святых мучеников Гервасия и Протасия, обретённые Амвросием в 380 году. Амвросий Медиоланский был похоронен в построенной им базилике, которая впоследствии стала называться базиликой святого Амвросия.
 
Свой нынешний ломбардо-романский вид церковь приобрела в XI веке. Считается, что начало строительства новой базилики приходится на 1080 года, а окончание на 1128 год. Атриум базилики датируется 1050 годом, притвор — 1095—1096 годами. Новый фасад церкви создал в 1730-х годах архитектор Филиппо Юварра.

Описание 
Базилика Святого Амвросия является хорошо сохранившимся образцом романской архитектуры ломбардской школы. При строительстве сохранилась планировка раннехристианского храма, отсюда и неактуальный в 11 веке обширный атриум (во времена Константина I там собирались оглашенные). Фасад базилики в виде треугольного фронтона с пятью огромными, уменьшающимися от центра арочными проемами является по сути крытой лоджией-галереей над восточным крылом атриума. С запада к базилике примыкают две башни различной высоты. Южная называется «колокольней монахов» (X век) и имеет строгий вид, северная, более высокая называется «колокольней каноников» (1123, достроена после 1181 г.) и более изящна.
Ломбардцы первыми в Западной Европе начали использовать кирпич при строительстве храмов и Сант-Амброджо — одна из первых романских базилик, в которых главный неф перекрыт крестовыми сводами, а не деревянными потолками. Тибуриум и своды главного нефа восстанавливались после обрушения от Веронского землетрясения 1117 года, тогда же в сводах главного нефа и появились нервюры (один из самых первых случаев в Европе).

Престол базилики датируется IX веком и по причине покрытия золотыми рельефами называется Золотым престолом (Золотым алтарём). На лицевой стороне престола сусальным золотом выполнен рельеф с изображениями из жизни Иисуса Христа, на тыльной стороне из позолоченного серебра выполнены сцены из жизни святого Амвросия. Сень над престолом датируется X веком и украшена наверху изображением Иисуса Христа, дающего книгу апостолу Павлу и ключи апостолу Петру.

Главная апсидная мозаика с изображением Христа-Вседержителя относится к началу XIII века. Боковые сцены мозаики с изображениями святителя Амвросия и Мартина Турского датируются IX веком.

В крипте церкви находятся мощи святителя Амвросия и мучеников Гервасия и Протасия. Их скелеты находятся в серебряном саркофаге, изготовленном в 1897 году. Мощи Амвросия находятся между мощами Гервасия и Протасия. Подойти близко в мощам нельзя, но мощи видны, так как лицевая сторона саркофага выполнена из стекла. Миланскому приходу Русской Православной Церкви во имя святителя Амвросия Медиоланского разрешено проводить здесь акафист святому Амвросию.

В базилике также находится саркофаг Стилихона с вырезанными на нём библейскими сценами, датируемый IV веком.
Кроме того, в базилике захоронены останки императора Людовика II.

Капелла Сан Витторе 

В конце южного нефа базилики находится капелла Сан Витторе (святого Виктора), построенная на кладбище христианских мучеников над могилой мученика Виктора Мавра в первой половине IV века. Первоначально капелла не соединялась с базиликой святого Амвросия и была присоединена к ней в XI—XII веках.

Купол и стены капеллы покрывает мозаика «Золотое небо» (Ciel d’Oro), наиболее вероятно выполненная около 470 года (по различным мнениям, в промежутке от конца IV века до второй половины VI века). На северной стене капеллы в полный рост изображены святитель Амвросий Медиоланский, мученики Гервасий и Протасий (Амвросий — в центре), на южной стене — миланский епископ Матерн, мученики Набор и Феликс (Матерн — в центре).

Композиционный замысел расположения святых связан с тем, что епископ Матерн обрёл мощи мучеников Виктора, Набора и Феликса и перенёс их в Милан, а Амвросий обрёл мощи Гервасия и Протасия, причём Амвросий построил базилику для Гервасия и Протасия (нынешняя базилика святого Амвросия), а Матерн — для Набора и Феликса (не сохранилась).

Купол капеллы представляет собой золотую поверхность, в центре которой согласно большинству современных исследователей изображён мученик Виктор Мавр. В левой руке он держит книгу, на которой написано «VICTOR», а в другой руке — крест. С другой стороны от мученика также расположен большой крест.

Идея поместить изображение мученика на месте, на котором традиционно изображается Христос, является необычной и связана с особым почитанием мученического подвига в первые века христианства. Некоторые исследователи XIX—XX всё же считали, что в куполе помещён образ Христа, а надпись «VICTOR» (с лат. «Победитель») относится ко Христу как Победителю смерти. Некоторые считали, что в куполе первоначально был представлен Христос, а затем Его изображение было заменено на мученика Виктора.

Из всех святых, представленных в капелле, только святитель Амвросий имеет характерно индивидуальный облик, внешность остальных святых представлена обобщённо.

Разное 

Входная группа здания  в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создана по мотивам базилики Сант-Амброждо.

Примечания

Ссылки 
 The Basilica of St. Ambrose in Milan.
 Заиграйкина С. П. Художественные особенности мозаик в капеллах Сант Аквилино и Сан Витторе ин Чьел д’Оро в Милане. Проблемы эволюции стиля в искусстве V века. — М., 2015.

См. также 
 Амброзианская библиотека

Базилики Италии
Католические храмы Милана
Здания и сооружения, заложенные в 1080 году
Здания и сооружения, построенные в 1128 году